

Cinema 
 Bésame mucho – film del 1999 diretto da Maurizio Ponzi
 Mucho Mucho Amor: The Legend of Walter Mercado – film del 2020 diretto da Cristina Costantini e Kareem Tabsch
 Mucho topo – film del 1957 diretto da William Hanna e Joseph Barbera

Letteratura 
 Mucho Mojo – romanzo noir del 1994 di Joe R. Lansdale

Musica 
 Bésame mucho – canzone del 1940 di Consuelo Velázquez
 Mucho – album del 1965 di Santo & Johnny
 Mucho barato – album del 1996 dei Control Machete
 Mucho cha cha – album del 1959 di Tito Puente
 Mucho Puente – album del 1957 di Tito Puente